Manuel Camacho puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Manuel Camacho Solís (nacido en 1946). Político mexicano y senador de la República de México. 
 Manuel Camacho (nacido en 2000). Actor español nominado al Premio Goya por su papel en la película Entrelobos.
 Manuel Camacho Quesada (1775-1834). Abogado colombiano y presidente de Colombia entre noviembre y diciembre de 1812.